Tramm kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Tramm, Schleswig-Holstein – en kommun 
 Tramm, Mecklenburg-Vorpommern – en kommun